The Sergeant – film del 1910 diretto da Francis Boggs
Il sergente (The Sergeant) – film diretto da John Flynn (1968)